Mário Sérgio (ator)
 Mário Sérgio (futebolista brasileiro)
 Mário Sérgio (futebolista português)
 Mário Sérgio (sambista)

Desambiguação